Kim Dzong Suk, także Kim Jŏng Suk (김정숙, ur. 24 grudnia 1917 w Hoeryŏng, zm. 22 września 1949 w Pjongjangu) – komunistyczna aktywistka, pierwsza żona Kim Ir Sena i matka Kim Dzong Ila.

Kim Dzong Suk urodziła się 24 grudnia 1917 roku w Osan-dong, w prowincji Hamgyŏng Północny jako druga córka, w rodzinie biednych chłopów. W 1922 roku jej rodzina opuściła Koreę i przeniosła się do Chin. 10 lipca 1932 roku dołączyła do Ligi Młodych Komunistów Korei pod przewodnictwem Kim Ir Sena. 25 stycznia 1937 roku została oficjalnie przyjęta do partii komunistycznej. 16 lutego 1941 roku Kim Dzong Suk urodziła Kim Dzong Ila (prawdopodobnie w radzieckiej wsi Wiatskoje k. Chabarowska). Zmarła 22 września 1949 roku o godzinie 2:40 w wieku 31 lat, przy urodzeniu martwej dziewczynki. 21 września 1972 roku otrzymała od rządu Korei Północnej pośmiertnie tytuł Bohatera KRLD, który utytułował ją mianem: Bohaterska rewolucjonistka antyjapońska.

Przypisy 

Członkowie rodziny najwyższych przywódców Korei Północnej
Bohaterowie KRLD
Odznaczeni Orderem Flagi Narodowej
Urodzeni w 1917
Zmarli w 1949
Komuniści